Йозеф Хайнц Младший (, ; около 1600, Аугсбург — после 1678, Венеция) — художник, один из интереснейших предшественников венецианских ведутистов XVIII века. Родился в Германии, большая часть творчества приходится на период, который он провёл в Венеции. Известность в Италии получил благодаря картинам, которые наполнены потусторонними образами, мифологическими существами и призраками, вызывающими ужас, подобно творчеству Босха. Хайнц Младший также писал картины, связанные с библейскими сюжетами, натюрморты и ландшафты с многочисленными персонажами и видами Венеции.

Биография 
Йозеф Хайнц Младший был сыном художника и гравера Йозефа Хайнца Старшего (1564—1609), ученика немецкого художника Ганса Бока (1550—1624). Он рано остался сиротой, пора его ученичества и становление как художника происходило под руководством его отчима, Маттеуса Гунделаха (нем. Matthäus Gundelach), в художественном училище Аугсбурга между 1617 и 1621 годами.
После того, как художник принял римско-католическую веру, он стал влиятельным мастером в Венеции. Считается, что Хайнц пробыл в Риме с 1630 года до начала 1640 годов, а затем переехал в Венецию, где около 1644 года папа Урбан VIII посвятил его в кавалеры Золотой шпоры.
В 1632 году Хайнц Младший ещё находился в Венеции, об этом говорит его очередная работа — алтарь церкви Сан-Фантино. В период с 1634 по 1639 годы его приняли в Венецианское братство художников.

Творчество 
Помимо опыта, полученного в мастерской своего отчима, Йозеф Хайнц Младший до того, как перебраться в Италию, какое-то время работал в мастерской с Иоганном Маттиасом Кагером (1566—1634), известным немецким живописцем, учеником Иоганна Роттенхаммера (1564—1625), рисовавшим картины на исторические темы.
В этот период молодой художник создал свои картины, принесшие ему известность и давшие основание считать его «итальянским Босхом». Он пишет в жанре пейзажной живописи, популярной в XVII—XVIII веках — каприччио. Его наводят на размышления и вдохновляют полотна таких мастеров, как Босх, Питер Брейгель Старший и Жак Калло, с работами которых он был знаком по гравюрам в мастерской отца. Мистерии и аллегории с многочисленными образами потусторонних сил и мифических героев наводят его на мысли о загадочности и смысле бытия, пробуждают интерес к тайнам вселенной и мироздания.

К этому же ряду относятся такие картины, как «Аллегория Апокалипсиса» (1674, Музей истории искусств, Вена), «Орфей в аду» (Галерея Уффици, Флоренция) и некоторые другие.

Он написал множество произведений на религиозные сюжеты для венецианских церквей, но основное значение его творчества, несомненно, находится в отображении государственных церемоний, а также бытовых зарисовок из жизни венецианской знати (Игорный дом «Il Ridotto» (Казино Il Ridotto). Холст, масло. Аукцион Hampel, Мюнхен, 2015 г.) и торжественных обрядов. На его картинах этого периода, как правило, изображено большое число фигур, участвующих в повседневной жизни Венеции. В этом плане он был предшественником Луки Карлевариса и Джованни Антонио, известного под именем Каналетто. Он пользовался значительным успехом в Венеции, сочетая в своём искусстве брейгелевское воображение с идеями таких мастеров, как Сальватор Роза.

Йозефу Хайнцу Младшему приписывается полотно «Христос в Лимбе», находящееся в Музее истории искусств в Вене, Австрия.
Канонами католической церкви было установлено, что некрещённых детей хоронили за пределами церковного кладбища, поскольку их души, согласно мифологии, отправляются в место между раем и адом — Лимб. Картина Хейнца изображает Христа, спасающего души таких детей, возможно, картина была написана под влиянием обязательного обращения к католической церкви, так как продвижение его, как художника, без взаимодействия с церковной властью было бы невозможно в Италии. Картина была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне в июле 1994 года.

С 1648 по 1649 годы художник написал работы «Вход патриарха Корнера в Сан-Пьетро-ди-Кастелло», «Охота на быков на площади Сан-Поло» и фреску в Барке (Музей Коррер в Венеции).
Помимо аллегорических и церковных сюжетов художник создаёт натюрморты с провизией по примеру таких художников, как Лукас ван Фалькенборха (Франкфурт-на-Майне, Германия), Иеремия ван Винге (1578—1645, Франкфурт-на-Майне, Германия), Винченцо Кампи (Кремон, Италия), а также полотна бытового плана, в основном, с изображениями рыночных и бытовых сцен.

Одна из его картин («Состязание на мосту Кулаков в Венеции» Джозеф Хайнс младший, 1673), изображающая популярную забаву в Венеции — «battagliole sui ponti» (битва на мосту), находится в Германском национальном музее в Нюрнберге.
Начиная с конца 1300-х годов, подобные забавы продолжались вплоть до начала 1700-х. Эти фиктивные сражения собирали большое количество людей в шлемах и со щитами или без них, которые часами избивали друг друга палками в тесных пространствах мостов и хаотичной схватке. К концу 1600-х годов оружие и доспехи исчезли, и бои стали проходить только при помощи кулаков.
Неудивительно, что этот исторический эпизод послужил художнику темой для сюжета, так как он был городским событием особого масштаба. Правительство Венеции приглашало на него почетных гостей и дипломатов, в 1493 году баталия была показана герцогу и герцогине Медичи. В 1574 году драка на мосту была организована для французского короля Генриха III, на которую созвали 600 венецианских мастеров кулачного боя.

К картинам с сюжетами венецианских торжеств относится полотно «Пьяцетта с Воло делла Коломбина» («Полет голубки») (Аукцион Bonhams, Лондон, 2006 г.). Карнавал накануне Великого поста имеет очень древнюю традицию и отмечается в Италии с середины 16 века, когда акробат перешёл по натянутому канату через площадь Сан-Марко от колокольни до ложи влиятельного дожа, чтобы приветствовать его на глазах у изумлённой публики. Карнавал после непродолжительного перерыва празднуется в стране до сих пор, обретя в современном виде привлекательность для многочисленных туристов.

Картины Хайнца Младшего с рыбными натюрмортами — это продолжение традиций маньеризма позднего периода, в котором изображались рыночные сцены и натюрморты с провизией. Его работы этого плана предполагают, что художник был знаком с итальянскими примерами жанра, например, работами его современника Джованни Баттиста Рекко (1615—1660) из Неаполя.

Наследие 
Картины художника продавались в разных аукционных галереях, в том числе, на Sotheby’s и Christie’s, они находятся в частных коллекциях и залах крупных музеев разных стран, таких как Музей изящных искусств, Спрингфилд, штат Массачусетс, США; Городская художественная галерея, Саутгемптон, Англия; дворец Галерея Паллавичини, Рим; ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва и других.

Примечания

Ссылки 
Работы художника в аукционных домах и галереях.

Северное Возрождение
Художники Италии XVII века